Johan Sverkersson, roi de Suède (1216–1222) sous le nom de Jean I ;
 Johan Sverkersson dit « l'Ancien » (), prince royal suédois de la maison de Sverker ;
 Karl Sverkersson, roi de Suède (1161–1167) figurant parfois dans l'historiographie sous le nom de « Charles VII ».

Articles connexes 
 Sverker